Kim Johansson kan syfta på:

Kim Johansson (ishockeyspelare född 1988), spelar i danska Rødovre Mighty Bulls
Kim Johansson (ishockeyspelare född 1998), spelar i Luleå HF
Kim Johansson (innebandyspelare) (född 1979), spelat i bland annat Storvreta IBK
Kim Johansson (handbollsspelare) (född 1984), spelat i bland annat Lugi och norska Runar